X10 steht für:
 X10 (Protokoll), ein auf Powerline basiertes Heim-Vernetzungsprotokoll
 X10 (Programmiersprache), eine von IBM entwickelte Programmiersprache für parallele Systeme
 X10, frühe Version des X Window Systems
 Piaggio X10, ein Maxiscooter des italienischen Rollerherstellers Piaggio
 Xperia X10, das erste Smartphone der Xperia-Baureihe von Sony Ericsson
 X10, eine Digitalkamera des japanischen Herstellers Fujifilm

X-10 steht für:
 North American X-10, ein amerikanisches Experimentalflugzeug
 Gurgel X-10, Fahrzeugmodell der brasilianischen Fahrzeugmarke Gurgel (Fahrzeugmarke)

Abkürzung